Стефан Данаилов Божковски е строител от края на XIX и началото на XX век.

Биография 
Стефан Данаилов е роден в 1889 година в село Тресонче, Дебърско, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия род Божковци. Стефан е най-малкият син на майстора строител Данаил Божковски, в чиято тайфа работи заедно с братята си Марко (1884 - 1951), Аврам (1885 - 1963) и Дамян (1887 - 1972). Заедно с тайфата Стефан участва в строежа на множество обществени сгради в градове из цяла Румъния, както и в Будапеща и Белград. Участва в строежа на палатата „Албания“ в Белград.

Умира в 1967 година.

Родословие

Бележки 

Български строители
Родени в Тресонче
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Югославски инженери
Българи в Югославия